En ingénierie des télécommunications, un modèle de trafic est communément appelé mix de trafic.

Notes et références 

Réseau téléphonique